Кејнан има више значења:
 Кејнан (Њу Хемпшир)
 Кејнан (Вермонт)
 Кејнан (Индијана)
 Кејнан (Конектикат)